В Латвии статус города () присвоен 81 населённому пункту.

Из них 10 имеют статус республиканских городов, 71 — статус краевых городов.

Список городов Латвии

Численность населения городов Латвии 
Численность населения городов Латвии по данным переписей населения 1989, 2000, 2011 гг. и по оценке на начало 2016 года (чел.):

См. также 
 Гербы городов Латвии на почтовых марках

Комментарии

Примечания

Источники 
 Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu

 Латвийские курорты

Ссылки 
 Карта Латвии
 Карта Латвии с поиском населённых пунктов

 
Латвия
Списки:Латвия